Puchar Europy w skeletonie 2016/2017 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Siguldzie 4 listopada 2016 roku, a zakończył się 20 stycznia 2017 roku w Altenbergu.

W rywalizacji kobiet triumfowała Niemka Tamara Seer, a wśród mężczyzn również reprezentant Niemiec Dominic Rady.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

2016 w skeletonie
2017 w skeletonie
Puchar Europy w skeletonie
2016 w Europie
2017 w Europie